New Cambria ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Cambria (Kansas)
 New Cambria (Missouri)